Savársio Camsaracano (; ) foi um nobre armênio do final do  e começo do V.

Vida 

Savársio era filho de . No reinado de  , acompanhou seu pai ao Império Romano após sua família ser massacrada sob ordens reais. Em 392, quando Artaxes, filho do xá  , aprisionou   e fez Vararanes Sapor  o sucessor, a propriedade de Savársio foi tomada pela corte. Savársio e Pargeva Amatúnio, com 700 soldados, tentaram libertar Cosroes da caravana na qual estava preso e sendo conduzido a Ctesifonte, mas falham e na batalha subsequente Savársio é morto.

Bibliografia 

 

 

Partas do século IV
Armênios do século IV
Família Camsaracano